HBD steht als Abkürzung für:

 HBD, Untereinheit des Hämoglobins, siehe δ-Globin
 Hamburg Blue Devils, Hamburger American-Football-Verein

Abkürzung